Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 20-án rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet az Egyesített Csapat versenyzője, Jevgenyij Regykin nyerte meg. A Magyarországot képviselő Géczi Tibor az 55., Panyik János a 78., Oláh István a 80., Farkas László a 83. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

F20